Ла Гитара има више значења:

 Ла Гитара (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Гитара, Ла Гитариља (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гитара (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гитара (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гитара (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гитара, Пуерто ла Гитара (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гитара (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Гитара (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Гитара (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гитара (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гитара (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гитара (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику